Lake Lucille ist der Name folgender Seen in:

Kanada:
 Lake Lucille (British Columbia), Provinz British Columbia

Neuseeland:
 Lake Lucille (Southland), See in Southland

den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Lake Lucille (Alaska), See in Alaska